Трудолю́бівка — село в Україні, Вільнянському районі Запорізької області. Орган місцевого самоврядування — Максимівська сільська рада. Кількість населення на 01.01.2007 р. — 109 чол.

Географія 
У селі бере початок Балка Лозовата, права притока річки Середньої Терси, на відстані 2 км від села Уральське.

Історія 
Село виникло на початку XIX сторіччя як хутір Тенетів. Назву одержало в 20-х роках ХХ сторіччя, сюди організовано переселились з інших областей України.

В 1917 році село входить до складу Української Народної Республіки.

Внаслідок поразки Перших визвольних змагань село надовго окуповане більшовицькими загарбниками.

В 1932-1933 селяни пережили сталінський геноцид.

З 24 серпня 1991 року село входить до складу незалежної України.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Запорізька область)

Джерела 
 Князьков Ю. П. Запорізька область. Історико-географічний і топонімічний словник. Запоріжжя. — 2006.
 Матеріали Вільнянського районного краєзнавчого музею

Села Запорізької області